

Рокитниця — гміна в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Рокетниця — гміна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Рокитниця (Рокетниця) — село в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Рокетниця — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства